«МЕРЛИН» ( — , «Многоэлементная радиосвязанная интерферометрическая сеть») — радиоинтерферометр, рассредоточенный по территории Англии с интервалом до . МЕРЛИН работает на частотах от  до . Разрешение МЕРЛИН-а на частоте  (6 см) составляет около 40миллисекунд дуги, что сравнимо с разрешением космического телескопа «Хаббл» в оптическом диапазоне.

MTLRI

MERLIN

e-MERLIN 
Проект e-MERLIN использует 7 радиотелескопов Британии. Первые данные получены в 2009 году.

Диапазоны наблюдения: 1.3—1.8 ГГц, 4—8 ГГц, 22—24 ГГц. Разрешение: 10—150 мас. Чувствительность порядка 1 μJy.

Научные достижения

Примечания

Ссылки 
 

Обсерватория Джодрелл-Бэнк
Радиотелескопы
Астрономические интерферометры